Juncadella ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Juncadella (* 1991), spanischer Automobilrennfahrer
 José Juncadella (* 1947), spanischer Autorennfahrer und Unternehmer